Макишев — фамилия.

Известные носители:
 Макишев, Турсынбек Шамбулович — проходчик, Герой Труда Казахстана (2019).
 Макишев, Усенбек (род. 1929) — электросварщик, Герой Социалистического Труда (1971).